Го́рдон Ду́глас Джонс (; род. 4 мая 1954, , Алабама) — американский политик и бывший Федеральный прокурор, избран сенатором от штата Алабама 12 декабря 2017 года. Член Демократической партии.

Образование 
Даг Джонс родился в Фэрфилде, штат Алабама, в семье Гордона и Глории (Вессон) Джонс. Его отец работал в U.S. Steel, а мать была домохозяйкой.

Джонс окончил Университет Алабамы со степенью бакалавра политических наук в 1976 году. Получил степень доктора юриспруденции (J.D.) в  университета Сэмфорда в Бирмингеме. 

Будучи студентом второго курса, в 1977 году пропускал занятия, посещая заседания суда против одного из организаторов  в Бирмингеме в 1963 году, а в более позднем процессе успешно поддерживал обвинение против двоих соучастников теракта.

Карьера 
В начале 1980-х работал в  советником сенатора от Алабамы . 

В 1997 году президент Клинтон предложил кандидатуру Джонса на должность федерального прокурора Северного округа Алабамы, и тот работал там до вступления в должность президента Джорджа Буша в 2001 году.

Дело о взрыве баптистской церкви на 16-й улице 

Джонс привлек к уголовной ответственности Томаса Эдвина Блэнтона-младшего и Бобби Фрэнка Черри, двух членов Ку-клукс-клана, за их роль во взрыве баптистской церкви на 16-й улице в 1963 году. Дело было возобновлено за год до назначения Джонса, но не набирало обороты до его назначения. В 1998 году было созвано большое федеральное жюри, которое привлекло внимание бывшей жены Черри, Уилладин Черри, и заставило ее позвонить в ФБР для дачи показаний. Затем Уилладин представила Джонса семье и друзьям, которые рассказали о своем собственном опыте с момента взрыва. Ключевым доказательством была запись со времени взрыва, в которой Блэнтон сказал, что вместе с другими замышлял создание бомбы. Джонс был уполномочен выступать в суде штата и предъявил обвинение Блэнтону и Черри в 2000 году. Блэнтон был признан виновным в 2001 году, а Черри — в 2002 году. Оба были приговорены к пожизненному заключению. Блэнтон подлежал условно-досрочному освобождению в 2016 году; Джонс выступил против его освобождения, и в условно-досрочном освобождении было отказано. Черри умер в тюрьме в 2004 году. Джонс рассказывает об истории взрывов и его последующем участии в судебном преследовании Блантона и Черри в своей книге 2019 года "Наклонение к справедливости: взрывы в церкви Бирмингема, изменившие курс гражданских прав''. 

Дальнейшая карьера 

В 2001 году вернулся к частной адвокатской практике, присоединившись к юридической фирме Haskell Slaughter Young & Rediker. 

В 2004 году был назначен судом генеральным специальным мастером по делу об очистке окружающей среды с участием Monsanto в Аннистоне, штат Алабама.

В 2007 году Бирмингемский институт гражданских прав вручил Джонсу награду за выдающиеся заслуги в области гражданских прав. Также в 2007 году Джонс свидетельствовал перед Комитетом Палаты представителей США по вопросам судопроизводства о важности пересмотра преступлений эпохи гражданских прав.

В 2013 году вместе с давним другом Грегом Хоули он основал бирмингемскую фирму Jones & Hawley, PC. 

В 2017 году вступил в борьбу за кресло сенатора США от Алабамы. В ходе предвыборной кампании заявил себя сторонником права на аборты, высказывался в поддержку реформы здравоохранения США, проведённой администрацией президента Обамы, поддерживал право на ношение оружия, но с необходимыми ограничениями. Кроме того, высказывался в поддержку осуществлённой в США легализации однополых браков и за снижение налогов на корпорации, но критиковал республиканский законопроект по данному вопросу. 12 декабря 2017 года с результатом 49,9 % победил на дополнительных выборах в Сенат США в Алабаме намного более известного политика, республиканца , которого поддерживал лично президент Трамп.

3 января 2018 года принёс присягу и вступил в должность, сократив численное превосходство республиканцев в Сенате до соотношения 51 к 49.

3 ноября 2020 года проиграл выборы республиканцу Томми Табервиллу.

В ноябре 2020 года Джонс упоминался как потенциальный кандидат на пост генерального прокурора США в администрации Байдена. 

29 января 2021 года Джонс присоединился к CNN в качестве политического комментатора. Он также стал научным сотрудником в Джорджтаунском университете.

Награды 
Джонс был назван одним из победителей премии Fusion Award журнала B-Metro Magazine в 2015 году.

В 2017 году он получил Премию за выслугу от отделения Молодых демократов Америки в Алабаме.

Личная жизнь 
Джонс женился на Луизе Нью 12 декабря 1992 года. У них трое детей.

Джонс был членом Кентерберийской объединенной методистской церкви в Маунтин-Брук более 33 лет. Он также является членом Консультативного совета Института Блэкберна, программы развития лидерства и гражданского участия в Университете Алабамы.

Примечания

Ссылки 
 

Википедия:Биографии современников
Персоналии:Бирмингем (Алабама)
Выпускники Алабамского университета
Выпускники Сэмфордского университета
Выпускники Камберлендской школы права
Прокуроры США
Адвокаты США
Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Алабама
Политики США XXI века
Федеральные прокуроры США